Clément (com acento no e) pode ser:

 Clément Ader
 Jacques Clément
 Arnaud Clément
 René Clément
 Clément Duval
 Clément Janequin

Desambiguação